Жак Шессе (, , , кантон Во — , , там же) — швейцарский писатель и художник. Писал на французском языке. Первый швейцарский автор, удостоенный Гонкуровской премии.

Биография 
Шессе родился в 1934 году в Пайерне. Из протестантской семьи, сын директора школы. С 1951 по 1953 год учился в колледже Сен-Мишель во Фрибурге, а затем изучал литературу в Лозанне. Защитил диплом по творчеству Франсиса Понжа. В 1956 году отец Шессе покончил с собой, что произвело на него неизгладимое впечатление. Окончил учёбу в 1960 году. Преподавал французский язык. Вёл хронику в журнале La Nouvelle Revue française. Первую книгу стихов выпустил в 1954. Автор нескольких книг для детей. С 1969 года занимал должность преподавателя французской литературы в Gymnase de la Cité в Лозанне. В 1992 году получил премию Малларме. В 2007 году был удостоен Большой премии Жана Жионо за совокупность произведений.

Большая ретроспективная выставка его живописи и графики прошла в 2003 году в Швейцарской национальной библиотеке в Берне.

Умер от приступа застарелой сердечной болезни во время выступления в публичной библиотеке.

Произведения

Стихи 
 Le Jour proche, poésie, Aux Miroirs partagés, Lausanne, 1954.
 Chant de printemps, poèmes, Jeune Poésie, Genève, 1955.
 Une Voix la nuit, poèmes, Mermod, Lausanne, 1957.
 Batailles dans l’air, poèmes (1957—1959), Mermod, 1959.
 Le Jeûne de huit nuits, poèmes, Payot, Lausanne, 1966.
 L’Ouvert obscur, L’Age d’Homme, Lausanne, 1967.
 Elégie soleil du regret, poèmes, Bertil Galland, Vevey, 1976.
 Le Calviniste, poèmes, Bernard Grasset, Paris, 1983.
 Pierre Estoppey, textes et poèmes, Le Verseau, Lausanne, 1986.
 Myriam, PAP, Pully, 1987.
 Comme l’os, poèmes, Grasset, 1988.
 Dans la Page brumeuse du sonnet, PAP, 1989.
 Elégie de Pâques, PAP, 1989.
 Neige, Stamperia del Portico, Gavirate, 1989.
 Si l’Arc des coqs, PAP, 1989.
 Plaie ravie, PAP, 1989.
 Les Aveugles du seul regard, poésie, PAP, 1991 (2-е изд.: La Différence, Paris, 1992).
 Le Buisson, Atelier de St-Prex, 1991.
 Songe du Corps élémentaire, Simecek et Ditesheim, Lausanne et Neuchâtel, 1992.
 La Fente, Atelier de St-Prex, 1993.
 Le Rire dans la faille, Le Manoir, Martigny, 1993.
 Les Elégies de Yorick, poésie, Bernard Campiche Editeur, Yvonand, 1994.
 Le Temps sans Temps", Le Cherche Midi Editeur, Paris, 1995.
 Cantique, poésie, Bernard Campiche, 1996.
 Poésie, 3 vol. (L'œuvre), Bernard Campiche, 1997.
 Le désir de la neige, Grasset, 2002.
 Les eaux et les forêts, Le Miel de l’Ours, 2003
 Allegria, poésie, Grasset, 2005.
 Où va la rivière bue, Le Miel de l’Ours, 2006.
 Revanche des purs, Grasset, 2008.

Романы и повести 
 La Tête ouverte, roman, Gallimard, Paris, 1962.
 La Confession du pasteur Burg, récit, Christian Bourgois Editeur, Paris, 1967.
 Carabas, autoportrait baroque, Grasset, Paris, 1971.
 Людоед/ L’Ogre, roman, Grasset, 1973 (Гонкуровская премия)
 L’Ardent Royaume, roman, Grasset, 1975.
 Les Yeux jaunes, roman, Grasset, 1979.
 Judas le transparent, roman, Grasset, 1982.
 Jonas, roman, Grasset, 1987.
 Morgane madrigal, roman, Grasset, 1990.
 La Trinité, roman, Grasset, 1992.
 Le Rêve de Voltaire, Grasset, 1995.
 La Mort d’un juste Grasset, 1996.
 L’Imitation, Grasset, 1998.
 Portrait d’une ombre, Editions Zoe, Genève, 1999
 Incarnata, Grasset, 1999
 Monsieur, Grasset, 2001
 L'Économie du ciel, Grasset, 2003
 L’Éternel sentit une odeur agréable, Grasset, 2004
 Avant le Matin, Grasset 2006
 Le Vampire de Ropraz, Grasset, 2007
 Pardon mère, Grasset, 2008
 Un Juif pour l’exemple, Grasset, 2009 (документальный роман о зверствах швейцарских нацистов в 1942).
 Une nuit dans la forêt, avec Manuel Müller, éditions Notari, Genève, 2009
 Le Dernier Crâne de M. de Sade, Grasset, 2010 (премия Сада).

Новеллы 
 Le Séjour des morts, nouvelles, Grasset, 1977.
 Le Voyage d’hiver (1979, коллективный сборник в соавторстве с Жоржем Переком и др.; переизд 1993, 2009).
 Où vont mourir les oiseaux, nouvelles, Grasset, 1980.
 Sosie d’un saint, nouvelles, Grasset, 2000.

Эссе о литературе 
 Charles-Albert Cingria, essai, Seghers, Paris, 1967 (переизд.: Poche Suisse, 2007).
 Les Saintes Écritures, Bertil Galland, 1972.
 Bréviaire, Bertil Galland, 1976.
 Adieu à Gustave Roud, Bertil Galland, 1977 (в соавторстве с Морисом Шаппазом и Филиппом Жакоте).
 Entretiens avec Jacques Chessex, Jérôme Garcin, La Différence, 1979.
 Maupassant et les autres, Ramsay, Paris, 1981.
 Flaubert, ou le Désert en abîme, Grasset, 1991.
 Avez-vous déjà giflé un rat?, pamphlet, Bernard Campiche, 1997.
 Le Désir de Dieu, Grasset, 2005.
 Écrits sur Ramuz, Editions de l’Aire, collection «L’Aire bleue», 2005.
 Le Simple préserve l’énigme, Gallimard, 2008.
 L’Interrogatoire, Grasset, 2011.

Эссе о живописи 
 La Muerte y la Nada (Antonio Saura), Pierre Canova, Pully, 1990.
 Zao Wou-Ki, Galerie Jan Krugier, Genève, 1990.
 Marcel Poncet, La Bibliothèque des Arts, Lausanne, 1992.
 Olivier Charles, Musée Jenisch, Vevey, 1992.
 Bazaine, Skira, Paris, 1996.
 Figures de la métamorphose, La Bibliothèque des Arts, 1999.
 Le Dernier des monstres (Saura), Cuadernos del Hocinoco, Cuenca, 2000.
 Notes sur Saura, Cuadernos del Hocinoco, 2001.
 Les Dangers de Jean Lecoultre, Cuadernos del Hocinoco, 2002.
 Javier Pagola, Cuadernos del Hocinoco, 2004.
 Thomas Fougeirol, Operae, 2004.
 Dans la peinture de Sarto, Atelier de St-Prex et Chabloz, Lausanne, 2008.
 Jean Lecoultre ou la Haine de la peinture, in Artpassions, n°19, 2009.

Альбомы, каталоги выставок 
 Jacques Chessex: «il y a moins de mort lorsqu’il y a plus d’art». Lausanne: Bibliothèque des arts; Berne: Archives littéraires suisses, 2003
 Jacques Chessex: peintures. Sion: Editions de la Matze, 2008

Публикации на русском языке 
 Людоед. Роман о потерянной жизни. М.: Текст, 2000
 Исповедь пастора Бюрга. М.: Текст, 2002
 Двойник святого. Жёлтые глаза. М.: АСТ, 2005
 Иуда обнажённый. М.: Текст, 2005
 И обонял Господь приятное благоухание. СПб.: Азбука-Классика, 2007

Признание 
Швейцарская премия Шиллера (1963). Гонкуровская премия (1973). Премия Малларме (1994). Кавалер ордена Почётного легиона (2002). Командор ордена Искусств и литературы. Большая премия Французской Академии за совокупность созданного (2003). Стипендия Гонкуровской академии (2004). Большая премия Жана Жионо (2007) и др. награды.

Примечания

Литература 
 Garcin J., Salem G. Jacques Chessex: un dossier de lectures. Lausanne: Editions de l’Aire, 1985
 Bond D.J. Jacques Chessex: Calvinism and the text. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1994
 Jaton A.-M. Jacques Chessex: la lumière de l’obscur. Carouge-Genève: Éd. Zoé, 2001
 Molla S. Jacques Chessex et la Bible: parcours à l’orée des écritures. Genève: Labor et fides, 2002

Ссылки 
 Фонд Жака Шессе в Швейцарской национальной библиотеке

Писатели Швейцарии
Поэты Швейцарии
Эссеисты Швейцарии
Эссеисты по алфавиту
Художники Швейцарии
Графики Швейцарии
Кавалеры ордена Почётного легиона
Командоры французского ордена Искусств и литературы
Лауреаты премии Шиллера (Швейцария)